Лич:
 Лич — в современном фэнтези — маг-некромант, ставший нежитью, по одним версиям — после смерти, по другим — вместо смерти.

Фамилия 
 Лич, Аллен (род. 1981) — ирландский актёр театра, кино и телевидения.
  (1937—2017) — австралийский художник, чьи работы входят в частности в собрание Художественной галереи Нового Южного Уэльса.
  (1876—1948) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клубов «Коллингвуд» (1902, 1903), брат Фреда и Теда Личей.
  (род. 1934) — американский предприниматель и политик, член Палаты представителей (1979—1981).
  — американский фехтовальщик и тренер, тренер Эринн Смарт.
 Лич, Бернард (1887—1979) — британский гончар и педагог.
  (1875—1934) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Сток».
 Лич, Бобби (1858—1926) — второй человек и первый мужчина, преодолевший Ниагарский водопад в бочке.
 Лич, Брайан (род. 1968) — американский хоккеист.
  (род. 1982) — американский бейсболист, игрок Японской профессиональной бейсбольной лиги в составе клуба «Иокогама Бэйстарс».
  — канадская кёрлингистка, чемпионка мира (1980).
  (род. 1981) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Балтимор Рэйвенс» (2013).
  (1923—2011) — британский военный моряк, Первый морской лорд и начальник штаба ВМФ (1979—1982).
  (род. 1930) — американский дипломат, посол США во Франции (2001—2005).
  (род. 1954) — британский иллюстратор комиксов, лауреат премии Айснера за отдельный выпуск или историю (1999).
  (1918—1997) — американский гончар, чьи работы входят в частности в собрание галереи «Тейт».
  (род. 1979) — американский хоккеист, игрок клубов Национальной хоккейной лиги.
  (род. 1969) — американский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Питтсбург Пингвинз» (1992).
 Лич, Джеймс:
  (1805—1883) — американский политик, член Палаты представителей Конгресса КША (1864—1865).
  (1815—1891) — американский политик, член Палаты представителей (1859—1861, 1871—1875).
  (1888—1952) — американский политик, член Палаты представителей (1927—1932).
  (1892—1958) — британский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории.
  (1912—1992) — британский предприниматель и политик, председатель Генеральной торговой палаты Гонконга (1967—1968), член Законодательного совета (1963—1968).
  (род. 1952/1953) — американский ботаник, редактор журнала Annual Review of Phytopathology (с 2015).
  (1936—2014) — британский лингвист, член Британской академии (с 1987).
  (род. 1942) — американский политолог и политик, член Палаты представителей (1977—2007), председатель Национального фонда гуманитарных наук (2009—2013).
  (1891—1961) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Астон Вилла» (1913).
  (1865—1940) — британский политик, член Палаты общин (1931—1940), мэр Ньюкасл-апон-Тайна (1932).
 
 Лич, Джордж:
  (1876—1955) — американский юрист, военный и политический деятель, мэр Миннеаполиса (1921—1929, 1937—1941), начальник управления национальной гвардии (1931—1935).
  (1890—1985) — американский католический священник, епископ Гаррисберга (1935—1971).
  (род. 1975) — канадский музыкант и телеактёр, лауреат премии «Джуно» за альбом народной музыки (2014).
  (род. 1957) — американская гребчиха и триатлонистка, чемпионка мира в триатлоне Ironman (1982).
 Лич, Дональд (род. 1980) — новозеландский гребец.
  (1822—1909) — американский журналист и политик, член Палаты представителей (1857—1861).
  (1928—2020) — австралийский военный моряк, начальник штаба ВМФ (1982—1985).
  (1972—2020) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Фримантл».
  (род. 1942) — канадский гребец, участник Олимпийских игр (1960, 1964).
  (1883—1960) — британский юрист, председатель Высшего суда Мадраса (1937—1947).
  (1936—2018) — канадский хоккеист, игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз».
 Лич, Майк:
  (род. 1960) — американский теннисист, победитель Открытого чемпионата Канады (1986).
  (род. 1976) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (1893—1974) — американский историк и писатель, лауреат Пулитцеровской премии за историческую работу (1942, 1960).
  (род. 1985) — ирландский футболист, сын Мика Лича.
  (род. 1965) — британский географ и социоантрополог, член Британской академии (с 2017).
  (род. 1948) — ирландский футболист.
  (род. 1979) — зимбабвийская пловчиха, рекордсменка Зимбабве в эстафете 4×100 м вольным стилем (с 1999).
 Лич, Никола Карен (более известна как Нико́ла Чарльз; род. 1969) — британская актриса и фотомодель.
  (род. 1987) — американская легкоатлетка, серебряная медалистка чемпионата США по лёгкой атлетике в беге на 400 м с барьерами (2010).
  (род. 1985) — британский регбист, игрок турнира «Про12» в составе клуба «Дрэгонс».
 Лич, Рассел (род. 1982) — бас-гитарист группы Editors.
 Лич, Реджи (род. 1950) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли (1975).
 Лич, Рик:
  (род. 1957) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Лич, Рик (род. 1964) — американский теннисист.
  — британский медик и педагог, член Королевской коллегии врачей.
 Лич, Роберт:
  (1879—1952) — американский политик, член Палаты представителей (1924—1925).
  (1911—1993) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Огайо (1978).
  (1934—2016) — британский предприниматель и политик, член Палаты лордов (2006—2016).
 Лич, Розмари (1935—2017) — британская театральная, теле- и киноактриса, лауреат премии Лоренса Оливье за роль в новой пьесе (1982).
  (1809—1830) — ирландская поэтесса.
 Лич, Сидней (1924—2019) — британский учёный-химик в области спектроскопии и фотохимии.
  (род. 1966) — американский хоккеист, участник Олимпийских игр (1988).
  (род. 1973) — австралийский художник, лауреат премии Арчибальда (2010).
  (1883—1965) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Коллингвуд» и «Мельбурн», брат Артура и Фреда Личей.
  (род. 1992) — американская футболистка, игрок клуба Национальной женской футбольной лиги «Канзас-Сити Каррент».
  (род. 1954) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1877—1969) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Питтсбург Пайрэтс» (1909).
  (1923—2015) — канадский военный лётчик и врач, главный хирург Вооружённых сил (1976—1980).
  (1929—1988) — американский театральный режиссёр и сценограф, лауреат премий «Тони» и «Драма Деск» за режиссуру мюзикла (1981, 1986).
 
 Лич, Фейт (1941—2013) — австралийская пловчиха.
  (1878—1908) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клубов «Коллингвуд» (1902), брат Артура и Теда Личей.
  (1897—1981) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1945) — новозеландский антрополог, член Королевской академии Новой Зеландии (с 2004).
  (1847—1919) — британский религиозный и политический деятель, член Палаты общин (1910—1916).
  (1855—1918) — американская классицистка, президент Американской филологической ассоциации (1899—1900).
 Лич, Эдвард:
  (1572—1652) — английский политик, член Палаты общин (1614, 1621—1625).
  (1847—1913) — британский военный деятель, начальник Шотландского командования Британской армии (1905—1909), кавалер Креста Виктории (1879).
  (1910—1989) — британский социоантрополог, президент Королевского антропологического института (1971—1975), член Британской академии (с 1972).
  (1937—2018) — американская классицистка, президент Американской филологической ассоциации (2005).
  — британский музыковед, член Британской академии (с 2016).
  (1888—1968) — британский орнитолог, обладатель медали Бернарда Такера Британского орнитологического треста (1954).
  (род. 1981) — британский театральный режиссёр.
  (1851—1904) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе команды Оксфордского университета (1873).
  (род. 1951) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Ричмонд».

См. также 
 Личи
 Литч